Карлос Гомес:  (род. 1952) — мексиканский футболист.
 Гомес, Карлос (род. 1962) — американский актёр.
  (род. 1972) — испанский футбольный судья.
  (род. 1985) — американский бейсболист.
 Гомес, Карлос Альберто (род. 1977) — андоррский футболист.
 Гомес, Карлос Андрес (род. 2002) — колумбийский футболист.
 Гомес, Карлос Мануэль (род. 1993) — андоррский футболист.
  (1900—1957) — кубинский художник-иллюстратор.